Международная авиационная федерация (ФАИ, Fédération Aéronautique Internationale, FAI) — международная организация содействия авиации и космонавтики.

Организация была основана как спортивная федерация в 1905 году. Сейчас объединяет авиационные организации около 100 стран.
Штаб-квартира расположена в Лозанне.
Россию представляет Федерация авиационного спорта России.

Одним из видов деятельности организации является установка стандартов и регистрация рекордов в авиации и космонавтике. Стандартизации ФАИ подлежат спортивные достижения и рекорды как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов (например, авиамоделей).

ФАИ признана Международным олимпийским комитетом в качестве головной организации по авиационным видам спорта.

История 
Первые полёты самолётов Клемента Адера, братьев Райт, Сантос-Дюмона, последовавшее за этим быстрое увеличение количества авиационных соревнований и всё более частые технологические прорывы в области авиации в начале XX века отметили рождение эры современной авиации.

В интернациональном сообществе авиаторов и изобретателей нарастало понимание потребности в создании международной федерации для координации и выбора направлений быстро растущей активности в сфере аэронавтики.

10 июня 1905 года Анри де Ла Во, вице-президент французского аэроклуба, майор Мёдебек из немецкой Лиги воздушных кораблей и Фернан Жакоб, президент аэроклуба Бельгии на Олимпийском конгрессе в Брюсселе выступили с предложением о создании «Международной авиационной федерации». Делегаты тепло поддержали эту идею, что выразилось в следующем решении Олимпийского конгресса:
Настоящий Конгресс, признавая особенную важность аэронавтики, выражает пожелание, чтобы в каждой стране были созданы ассоциации для регулирования спортивных полётов и на их основе была сформирована всемирная аэронавтическая федерация, для регулирования различные мероприятий, продвижения вопросов науки и спорта в области аэронавтики.

12 октября 1905 года в Париже была созвана Международная конференция по аэронавтике. После двух дней обсуждения представители Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Швейцарии и США приняли полный пакет документов о создании федерации. ФАИ была основана 14 октября 1905 года. С самого начала целями ФАИ были: систематическая каталогизация лучших достижений в области аэронавтики, с тем, чтобы они были известны любому желающему; определение их особенностей и отличий для возможности их дальнейшего сравнения; а также проверка достоверности рекордов, позволяющая гарантировать неоспоримость прав рекордсменов на свои титулы. В уставных документах отмечалось, что каждый орган, регулирующий спортивную активность в области аэронавтики (то есть национальные члены ФАИ), имеет полный контроль над собственной деятельностью.

Уже сто лет федерация следует решениям своих отцов основателей, в частности потому что установленные тогда задачи остаются актуальными и сегодня. Уставные документы ФАИ до сих пор отражают цели, определённые в далёком 1905 году. Тем не менее, появление новых технологий и современной техники, а также рождение новых воздушно-спортивных дисциплин стало причиной того, что сфера интересов ФАИ расширяется. Принятие новых целей отражает современное состояние общества и интересы тех, кто сегодня занимается авиационным спортом.

Сегодня главной задачей международной, некоммерческой, неправительственной организации ФАИ является развитие спортивной авиации во всём мире.

2 февраля 2017 года ФАИ огласила о новом стратегическом партнёрстве с международной компанией по управлению активами Noosphere Ventures. Согласно договору, который подписали Президент ФАИ Фриц Бринк, Генеральный секретарь ФАИ Сюзанна Шёдель и управляющий партнёр Noosphere Ventures Максим Поляков, Noosphere Ventures стала глобальным техническим партнёром ФАИ.

Деятельность ФАИ 
В современных уставных документах ФАИ подробно описаны и её нынешние цели и задачи. Среди них:

 Сделать очевидным, что международный дух авиации является мощным инструментом для взаимопонимания и дружбы всех людей независимо от политических, расовых или религиозных убеждений, что должно помочь укрепить международную добрую волю и позволит построить лучший и более мирный мир;
 Объединять аэроспортсменов (мужчин и женщин) при помощи международных соревнований;
 Обучать молодёжь в духе взаимного понимания и дружбы при помощи спорта;
 Координировать отдельные усилия членов федерации в дальнейшем развитии авиации и космонавтики;
 Защищать и охранять интересы членов федерации в использовании воздушного пространства;
 Создать площадку для обмена информацией и обсуждения проблем в области гражданской авиации.

Деятельность ФАИ охватывает разработку правил для регистрации и сертификации мировых рекордов в области аэронавтики. ФАИ разрабатывает инструкции по проведению воздушно-спортивных мероприятий для национальных членов федерации. Кроме того, федерация способствует передаче навыков, опыта и развитию безопасности в области аэронавтики. Тем, кто вносит свой вклад в эти сферы, присуждаются медали и дипломы ФАИ. Дипломами и медалями отмечаются также работы по восстановлению старинных летательных аппаратов.

В рамках структуры ФАИ, для каждого вида воздушного спорта создаётся собственная международная комиссия, которая отвечает за составление правил соревнований и наблюдение за деятельностью в данном виде спорта. Любые соревнования, первенства и установления рекордов проводятся под руководством комиссий ФАИ для соответствующего вида воздушного спорта. Остальные вопросы решают специальные технические комиссии.

Инструкции, правила и рекомендации, которые принимаются комиссиями во время их ежегодных встреч, в дальнейшем развиваются их участниками на национальном уровне самостоятельно, либо в международной кооперации.

Членство в федерации 
Государства-члены федерации представлены в ФАИ их центральными национальными организациями по контролю воздушного спорта. Почти 100 членов ФАИ обеспечивают высокий представительский уровень федерации. Различают следующие категории членства в ФАИ:

 Активные члены — организации, представляющие все дисциплины воздушного спорта, развиваемые в соответствующей стране;
 Ассоциативные члены — представляющие единственную спортивную дисциплину. Допускается иметь не более двух ассоциативных членов от каждой страны без формирования единой национальной организации и образования, таким образом, активного члена;
 Временные члены — национальные организации, собирающиеся стать активными или ассоциативными членами федерации, но ещё не готовые взять на себя все права и обязанности такого членства;
 Международные филиалы и прочие международные организации, разделяющие задачи и цели ФАИ.

Структура ФАИ 
Для выполнения этих задач и своевременного удовлетворения возникающих потребностей каждого вида воздушного спорта и области деятельности продолжает развиваться организационная структура ФАИ. Время от времени в ней создаются новые комиссии для решения соответствующих вопросов.

В настоящее время эта структура включает следующие элементы:

 Генеральная конференция — высший политический орган, принимающий уставные документы и регламент ФАИ;
 Исполнительный совет — основной исполнительный орган ФАИ, ответственный за осуществление решений Генеральной конференции и направления ежедневной деятельности;
 11 комиссий воздушного спорта — Главная комиссия и 10 комиссий по контролю воздушно-спортивных дисциплин;
 4 технические комиссии, которые управляют деятельностью ФАИ, не связанной напрямую со спортом.

Генеральные конференции ФАИ

Исполнительный совет ФАИ 
Исполнительный совет, возглавляемый президентом ФАИ, является основным исполнительным органом федерации, реализующим политику и решения её Генеральных конференций и отвечающим за все решения принятые в период между Генеральными конференциями.

Состав исполнительного совета (на осень 2005 года):

Президент ФАИ:
 Пьер Портманн (Pierre Portmann)

Исполнительный финансовый директор:
 Роберт Клипшам (Robert E. Clipsham)

Исполнительные директора:
 Хидэо Хирасава (Hideo Hirasawa)
 Альваро де Орлеан-Борбон (Alvaro de Orleans-Borbon)
 Би Джей Уорт (B. J. Worth)
 Ежи Макула (Jerzy Makula)
 Бенгт-Эрик Фонселль (Bengt-Erik Fonsell)

Комиссии ФАИ по контролю воздушно-спортивных дисциплин 
 Генеральная комиссия ФАИ по воздушному спорту
 Комиссия ФАИ по воздухоплаванию
 Комиссия ФАИ по авиации общего назначения (АОН)
 Комиссия ФАИ по планерному спорту
 Комиссия ФАИ по авиамоделизму
 Комиссия ФАИ по парашютному спорту
 Комиссия ФАИ по высшему пилотажу
 Комиссия ФАИ по утверждению рекордов в астронавтике
 Комиссия ФАИ по дельтапланеризму и парапланеризму
 Комиссия ФАИ по сверхлёгким летательным аппаратам
 Комиссия ФАИ по вертолётному спорту

Технические комиссии ФАИ 
 Комиссия ФАИ по аэрокосмическому образованию
 Комиссия ФАИ по вопросами любительского самолётостроения
 Комиссия ФАИ по медико-физиологическим вопросам
 Комиссия ФАИ по защите окружающей среды

Членство в ФАИ России и СССР 
В декабре 1909 года Российская империя стала членом ФАИ. Представителем являлся Императорский Всероссийский аэроклуб (ИВАК).  В публичной электронной базе ФАИ рекордов принадлежащих Российской империи не значится. 

После революции в Советской России с 20-х годов рекордная работа активно велась во всех направлениях авиационной деятельности, но официально эти рекорды мировым являться не могли, потому что СССР не являлся членом ФАИ. 

5 апреля 1936 года Совет народных комиссаров принял и утвердил постановление №645 "О мировых и международных авиационных рекордах".,

Представителем СССР в ФАИ стал Центральный аэроклуб им. Косарева (в дальнейшем Центральный аэроклуб им. Чкалова). Первым официальным рекордом СССР зарегистрированным в ФАИ, стал полет на высоту Коккинаки 17 июля 1936 года на самолете ЦКБ-26.

Представителем современной Россия в ФАИ является Федерация авиационного спорта России (ФАС), в которой членами являются общероссийские федерации по отдельным видам авиационного спорта. 

28 февраля 2022 года членство России в ФАИ приостановлено.,

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФАИ
 Официальный сайт Федерации авиационного спорта России — член ФАИ
 Официальный сайт Белорусской федерации авиационного спорта — член ФАИ

Международные авиационные организации
Авиационная
Организации в сфере космоса
Организации, основанные в 1905 году
Авиационный спорт
Организации по стандартизации